William Paton ist der Name folgender Personen: 

* William Paton (Geistlicher) (1886–1943), britischer Geistlicher und Missionar 
 William Paton (Mediziner) (1917–1993), britischer Pharmakologe
 William Paton (Fußballspieler) (auch Willie Paton; 1925–2005), schottischer Fußballspieler 
 William Andrew Paton (1889–1991), US-amerikanischer Finanzwissenschaftler 

Siehe auch:
 William Patton